Булдырь (, , Идмааҳ) — остров в группе Крысьих островов архипелага Алеутские острова.

География 

Остров представляет надводный хребет, длиной 7 км, шириной 3-4 км. Остров горист, покрыт густой тундровой растительностью, мхами, лишайниками и папоротниками. На острове находятся два крупных вулкана: собственно Булдырь (656 м) и Восточный (580 м).

Климат на острове холодный морской, с частыми туманами и осадками.

История 
В 1760 году на остров высадилась группа русских промышленников с корабля «Св. Иоанн Устюжский». Голодные промышленники под командованием Василия Шошина напали на местных алеутов и, убив двоих из них, отобрали у них съестные припасы. Местные алеуты после серии убийств своих сородичей скрылись от промышленников на голых неприступных скалах у берегов острова. Мучаясь там от жажды и голода, алеуты просили пощады у русских, обещая за это добывать для них каланов. Но Шошин впервые в практике покорения Алеутских о-вов он решил полностью истребить всех алеутов на острове.

В 1867 году был продан США вместе с Аляской.

Примечания

Ссылки 
 

Крысьи острова